Sally in Our Alley – cortometraggio del 1900 diretto da Walter Gibbons
 Sally in Our Alley – cortometraggio del 1913 diretto da Warwick Buckland
 Sally in Our Alley – cortometraggio del 1913 diretto da Colin Campbell
 Sally in Our Alley – film del 1916 diretto da Travers Vale
 Sally in Our Alley – film del 1916 diretto da Laurence Trimble
 Sally in Our Alley – film del 1921 diretto da W. Courtney Rowden
 Sally in Our Alley – film del 1927 diretto da Walter Lang
 Sally in Our Alley – film del 1931 diretto da Maurice Elvey